Miejscowości w USA:
 Tollette – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Howard
Gminy w USA:
 Tollette (ang. Tollette Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Howard